Драган Ристић се може односити на:
 Драган Ј. Ристић
 Драган Ристић (музичар)
 Драган Ристић (стрелац)
 Драган Ристић (фудбалер)